Tremor hace referencia a varios artículos:

Medicina
 Tremor, movimiento involuntario, algo rítmico, contracciones que involucran oscilaciones o espasmos de una o más partes del cuerpo.

Geología
 Tremor, tipo de sismo característico de los volcanes, que suele corresponder a un movimiento de magma cercano a la superficie.

Lugares en España
Cerezal de Tremor, localidad del municipio de Torre del Bierzo, provincia de León.
 Espina de Tremor, localidad del municipio de Igüeña, provincia de León.
Tremor de Abajo, localidad del municipio de Torre del Bierzo, provincia de León.
Tremor de Arriba, localidad del municipio de Igüeña, provincia de León.

Río Tremor, afluente del río Boeza.

Ficción
 Tremor, canción de género Big Room House de Dimitri Vegas & Like Mike y Martin Garrix;
 Tremor, personaje ficticio de la serie Mortal Kombat.